Symbian peut désigner :
 Symbian OS, un système d'exploitation pour systèmes embarqués ;
 Symbian ltd, un consortium pour la promotion du système d'exploitation Symbian ;
 , une fondation pour la promotion du système d'exploitation Symbian, active de 2008 à 2011.